El zahir puede referirse a:

 El zahir, cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges.
 El zahir (Coelho), libro del escritor brasileño Paulo Coelho.